Laurent puede referirse a:
 Laurent, apellido.
 Laurent, nombre.
 Laurent, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Los Cayos.
Antoine Laurent de Jussieu, médico y botánico francés.
Lucien Laurent, futbolista francés.
Pierre Laurent Wantzel, matemático francés.
Yves Saint Laurent, modisto francés.
Jean Laurent, fotógrafo francés.
Ernest Laurent, pintor y grabador francés.
François Laurent d'Arlandes, ingeniero francés.
François Laurent, jurista luxemburgués.

Gerald Laurent ,haitiano,licenciado en turismo.